I Am What I Am – album di George Jones del 1980
 I Am What I Am – album di Shirley Bassey del 1984
 I Am What I Am – album di Merle Haggard del 2010
 I Am What I Am – EP di Mark Morrison del 2014
 I Am What I Am – singolo dei Village People del 1978
 I Am What I Am – singolo di Gloria Gaynor del 1983
 I Am What I Am – singolo di Mark Owen del 1997
 I Am What I Am – singolo di Emma Muscat del 2022